plaatsen in Roemenië:
Băcești (Vaslui)
Băceşti (doorverwijspagina)